La Copa Federación puede referirse a cualquiera de los siguientes torneos deportivos:

Fútbol
 Copa Federación, competición disputada por los equipos de las ligas regionales de la provincia de Santa Fe en Argentina.
 Copa Federación, fue una competición oficial de fútbol de Perú, disputada una única vez en 2012.
 Copa Federación Centro, competición regional de fútbol en España.
 Copa Federación, competición de fútbol de Moldavia.
 Copa Presidente Federación Española de Fútbol, extinta competición de fútbol en España.
 Copa Real Federación Española de Fútbol, competición disputada por los equipos españoles de fútbol de la Segunda División B y la Tercera División.

Otros
 Copa Federación de Tenis, competición internacional de tenis femenino.
 Copa Federación Española de Bolos, torneo de bolo palma.
 Copa Federación, campeonato internacional de voleibol de Perú.